Mandouard peut désigner plusieurs localités de la région de Ziguinchor au Sénégal :
 Mandouard (communauté rurale de Coubalan)
 Mandouard 2 (communauté rurale de Ouonck)
 Bassène Mandouard (communauté rurale d'Oulampane)